Nikaragua wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1968 roku na igrzyskach w Meksyku i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich letnich igrzyskach. Do tej pory Nikaragua nie zdobyła na LIO żadnych medali.

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!